Фольбаум — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фольбаум, Александр Александрович (1864 — после 1926) — гражданский инженер-архитектор, коллежский асессор.
 Фольбаум, Михаил Александрович (Соколов-Соколинский; 1866—1916) — российский военачальник: генерал-лейтенант (1913); Бакинский градоначальник (1908), военный губернатор Семиреченской области (1908—1916).